Éric Mouloungui (Port-Gentil, 1 de abril de 1984) é um futebolista gabonês. Originalmente, atuava como atacante, sendo deslocado mais tarde para o meio-de-campo.

Carreira
Tendo iniciado sua carreira no Mangasport em 2001, Mouloungui foi contratado pelo Vauban Strasbourg no ano seguinte, fazendo duas partidas pelo time.

Teve passagem destacada pelo RC Strasbourg, entre 2003 e 2007 (111 jogos, vinte gols), com um período de empréstimo ao Gueugnon, da segunda divisão francesa (oito jogos). Atuou ainda com relativo êxito no OGC Nice por cinco anos (2008-12), tendo disputado 119 partidas e marcado 22 gols.

Mouloungui atuaria ainda por Al-Wahda (Emirados Árabes) e Śląsk Wrocław (Polônia), mas não repetiu o desempenho que teve por Strasbourg e Nice. Atualmente encontra-se sem clube.

Seleção
Convocado pela Seleção Gabonense de Futebol desde 2005, Mouloungui fez 36 jogos e marcou sete gols. Disputou duas edições da Campeonato Africano das Nações (2010 e 2012).

Links
 Estatísticas de Mouloungui - National-Football-Teams.com 

Futebolistas do Gabão
Futebolistas do Racing Club de Strasbourg Alsace
Futebolistas do Football Club de Gueugnon
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Śląsk Wrocław
Naturais de Port-Gentil
Jogadores da Seleção Gabonense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012